Guoutelesjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Guoutelesjaure (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (36 ha)
Guoutelesjaure (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (17,8 ha)
Guoutelesjaure (Tärna socken, Lappland, 728108-145089), sjö i Storumans kommun, 
Guoutelesjaure (Tärna socken, Lappland, 728923-145455), sjö i Storumans kommun,  (71,3 ha)

Se även 
Guoletsjaure

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn